Wallbaum ist der Nachname folgender Personen:

 Heiderose Wallbaum (* 1951), deutsche Kanutin
 Karl Anton Wallbaum (Carl Anton Wallbaum; um 1757–1846), königlich hannoverscher Medizinalrat und Hof-Accoucheur sowie Kaufmann
 Klaus Wallbaum (* 1961), deutscher Sozialwissenschaftler, Journalist und Chefredakteur
 Matthias Wallbaum (1554–1632), Augsburger Goldschmiedemeister
 Wilhelm Wallbaum (1876–1933), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker

Siehe auch:
 Walbaum